Aleksandr Nikołajew (1860-1919) – rosyjski generał
 Aleksandr Nikołajew (1897-1957) – rosyjski malarz
 Aleksandr Nikołajew (1905-1949) – rosyjski admirał
 Aleksandr Nikołajew (ur. 1966) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Nikołajew (ur. 1990) – rosyjski kajakarz
 Aleksandr Nikołajew – rosyjski okręt desantowy, wodowany 1980, w służbie od 1982, wycofany 1997